Ернест Томас Синтон Волтон
 4333 Синтон (4333 Sinton) — астероїд головного поясу
 Синтон — частинка
Багатозначні терміни